

СМП — аббревиатура 
северный, северное
 СМП, Севмаш, Севмашпредприятие — Северное машиностроительное предприятие
 СМП или Севморпуть — Северный морской путь
 СМП — Северное морское пароходство
 СМП — северный магнитный полюс

системы
 СМП — система массовой печати
 СМП — система машинного перевода
 СМП — система мобильных платежей
 СМП — система мониторинга действий пользователя

другое
 СМП — строительно-монтажный пистолет
 СМП — строительно-монтажный поезд
 СМП — Сахалинское морское пароходство
 СМП — скорая медицинская помощь
 СМП — сигнальный микропроцессор
 СМП — Свод морских постановлений
 СМП — симметричная мультипроцессорность
 СМП — сваебойно-монтажный паром
 СМП — субъекты малого и среднего предпринимательства (см. малые и средние предприятия, малое предпринимательство)

СМП — составной термин 
 СМП банк
 СМП Формула-4
 СМП-86